Титаны () — американская прайм-тайм мыльная опера, которая транслировалась на телеканале NBC с 4 октября 2000 по 18 декабря 2000 года. Снятый Аароном Спеллингом, сериал, изначально позиционировался как «Династия» нового тысячелетия, пытавшаяся подражать и повторить успех успешного шоу восьмидесятых, однако из-за низких рейтингов NBC пришлось закрыть сериал ещё до завершения показа первого сезона.

Обзор 
В центре сюжета находилось богатое и враждующее между собой семейство Уильямсов, авиационный магнат Ричард Уильямс, его бывшая жена Гвен, живущая в доме напротив, и текущая молодая жена Хизер. Сюжет начинается с того, что Чандлер Уильямс, сын Ричарда и Гвен, возвращается в город из-за того, что его мачеха Хизер, беременна от него. Вскоре его коварный брат Питер узнает о его романе с Хизер и начинает их шантажировать.

Актёры и персонажи 
 Перри Кинг — Ричард Уильямс
 Виктория Принсипал — Гвендолин «Гвен» Уильямс
 Каспер Ван Дин — Чандлер Уильямс
 Ясмин Блит — Хизер Лэйн-Уильямс
 Джон Бэрроумен — Питер Уильямс
 Джози Дэвис — Лорен «Лори» Уильямс
 Элизабет Богуш — Дженнифер «Дженни» Уильямс
 Лурдес Бенедикто — Саманта Санчес
 Инго Радемахер — Дэвид О’Коннор
 Джейсон Джордж — Скотт Литтлтон
 Кевин Зегерс — Итан Бенчли
 Джек Вагнер — Джек Уильямс

Примечания

Ссылки 
 
 

Телесериалы США, запущенные в 2000 году
Программы телеканала NBC
Телесериалы Spelling Television
Драматические телесериалы США
Мыльные оперы США
Телесериалы CBS Paramount Television
Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 2001 году